Desa Uluwae kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Uluwae (administrativ by i Indonesien, lat -8,69, long 120,90), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Uluwae (administrativ by i Indonesien, lat -8,60, long 120,64), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar